Ţarābulus kan syfta på följande platser:

Libanon 

 Tripoli (guvernementshuvudort i Libanon, Mohafazat Liban-Nord, lat 34,44, long 35,85),

Libyen 

 Tarabulus (distrikt), 
 Tripoli, huvudstaden, Tarabulus, 

Robotskapade Libanonförgreningar
Robotskapade Libyenförgreningar